Колоко́льчик крупноколоско́вый, или крупноколо́сый () — вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Двулетнее травянистое растение высотой от 30 до 110 см, со стержневым корнем. Стебель прямостоячий, неветвистый, жёстко опушён щетинками и волосками.

Цветки сидячие, многочисленные (до 100 и более), собраны в прерывистые колосовидные соцветия, располагаются в нём густыми однобокими пучками по 6—7. Венчик трубчатый, фиолетово-синий, голый.

Цветение в июне—июле.

Плод — трёхгранная коробочка. Семена цилиндрические, тёмно-бурые. Размножение семенное.

Распространение и местообитание 
Произрастает на юге Средней Европы, на Балканах, в Молдавии, на западе Малой Азии. Центр ареала вида находится в придунайских странах и на Балканах, также встречается на Украине на Донецком кряже. В России колокольчик крупноколосковый известен только из Ростовской области.

Засухоустойчив, растёт на степных и каменисто-степных склонах, среди кустарниковых зарослей, на опушках.

Охрана 
Вид включён в Красную книгу Ростовской области и Донецкой области Украины. Причина сокращения численности — низкая конкурентоспособность, и, как следствие, особая чувствительность к антропогенным факторам — распашке целины, выпасу скота.

Синонимика

Примечания 

Колокольчиковые
Флора Европы